Ilha Raza kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Rasa (ö i Brasilien, Pernambuco), 
 Ilha Rasa (ö i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -23,06, long -43,15), 

Robotskapade Brasilienförgreningar